— вид листопадных деревьев из рода  семейства , встречается только на северо-востоке Китая.

Распространение 
Эндемик Китайской Народной Республики, произрастает на территории провинций Хэйлунцзян и Цзилинь.

Ботаническое описание 
Деревья до 12 м высотой, ствол диаметром до 45 см, покрыт бороздчатой корой. Крона удлинённо-яйцевидная. Ветви тонкие и опушённые. 

Почки липкие, опушённые или голые. 

Листья сидят на опушённом черешке, длина черешка 3—4 см. Листовая пластинка широко-яйцевидная или длинно-яйцевидная, размерами 6,5—9 на 2,8—6 см. Верх листа блестящий, более или менее опушённый по жилкам, нижняя сторона листа тускло-зелёная, вдоль жилок опушённая. Основание листовой пластинки почти сердцевидное или клиновидное, край слегка городчато-пильчатый, вершина коротко заострённая. 

Женские сережки длиной 10—14 см. Плод — продолговатая голая 3-створчатая коробочка, размером примерно 11 × 7 мм. 

Цветение наблюдается в апреле, плодоношение — в мае.

Таксономия 
, The China Journal 10: 337, f. 7 (1929); 
et in T.N.Liou, Ill. Fl. Lign. Pl. N. E. China 551 (1958)

Типовой экземпляр был собран в Харбине.

Описавший растение Борис Васильевич Скворцов высказал предположение о гибридном происхождении вида, отнеся возникновение гибрида в окрестностях Харбина примерно к 1910 году.

Описаны подвиды, статус которых остается спорным, не признаются многими источниками:

Комментарий

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ивовые
Флора Китая